

Села:
 Ольгине — Вінницька область, Хмільницький район
 Ольгине — Сумська область, Шосткинський район (до 2020 року — Ямпільський район)
 Ольгине — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)
 Ольгине — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Горностаївський район)

Див. також 
 Ольгино
 Ольгіно (Санкт-Петербург)